Ángel Sánchez puede referirse a varios personajes:

 Ángel Sánchez (jesuita) (1727-1803), jesuita y traductor;
 Ángel Sánchez Rivero (1888-1930), escritor y bibliotecario español;
 Ángel Sánchez de la Torre (1929), jurista español;
 Ángel Sánchez Hernández (1961), jurista español;
 Ángel Sánchez Gozalbo (1894-1987), escritor español;
 Ángel Sánchez Rivero (1943), escritor y traductor español;
 Ángel Sánchez (1957), árbitro de fútbol argentino;
 Ángel Sánchez (1957), diseñador de moda venezolano;
 Ángel Sánchez Mendoza (1963-2020), director de noticias ecuatoriano;
 Ángel Sánchez Martín (1982), futbolista español;
 Ángel Sánchez Mazana (1977), director técnico de fútbol venezolano;
 Ángel Sánchez (1983), beisbolista puertorriqueño (→ art. en inglés).

Nombre compuesto
 José Ángel Sánchez Asiaín (1929), economista español;
 Miguel Ángel Sánchez (1936-2008), futbolista argentino (→ art.  en inglés);
 Miguel Ángel Sánchez Muñoz, «Míchel» (1975), futbolista español;
 Miguel Ángel Sánchez Muñoz (s. d.), escritor español.